Тамбовский сельсовет:

 Тамбовский сельсовет — сельское поселение, Тамбовский район Амурской области.
 Тамбовский сельсовет — муниципальное образование в Харабалинском районе Астраханской области.
 Тамбовский сельсовет — муниципальное образование в Каменском районе Алтайского края.